Aceasta este lista celor 419 '''comune din departamentul Ain din Franța.

 (CAB) Comunitate aglomerării  Bourg-en-Bresse, creată în 2001.

Ain